Miejscowości w USA:
 Beaverville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
Gminy w USA:
 Beaverville (ang. Beaverville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois